Stallbach heißen folgende geographische Objekte:

Orte;
 Stallbach (Gemeinde Kasten), Ortschaft und Katastralgemeinde von Kasten bei Böheimkirchen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Stallbach (Gemeinde Kronstorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Kronstorf, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Stallbach (Gemeinde Sinabelkirchen), Ortsteil von Sinabelkirchen, Bezirk Weiz, Steiermark

Gewässer;
 Stallbach (Holzbach), linker Zufluss des Holzbachs (zur Wied bei Döttesfeld) vor Niederähren, Ortsgemeinde Seifen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Stallbach (Kristeinbach), abschnittsweise auch Moosbachl oder Bleicherbach, rechter Zufluss des Kristeinbachs bei Enns, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Stallbach (Stössingbach), (indirekter) rechter Zufluss des Stössingbachs (zum Michelbach, zur Perschling) bei Lanzendorf bei Kasten, Gemeinde Kasten bei Böheimkirchen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Stallbach (Traun), rechter Zufluss der Traun nach Mitterweißenbach, Stadt Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Stallbach (Zottbach), linker Zufluss des Zottbachs nach der Prollermühle, Gemeinde Georgenberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Siehe auch:
 Stalbach
 Stahlbach
 Stallebach